Connexions steht für: 

 Connexions (Rice University), ein Projekt der Rice University
 Connexions (Vereinigtes Königreich), ein Informations- und Supportservice im Bildungsbereich des Vereinigten Königreichs
 Connexions Information Sharing Services, ein Online-Archiv in Kanada